

Мирне — село, Аркалицька міська адміністрація, Костанайська область
 Мирне — село, Байтерецький район, Західноказахстанська область
 Мирне — село, район Беїмбета Майліна, Костанайська область
 Мирне — село, Жамбильський район, Північноказахстанська область
 Мирне — село, Осакаровський район, Карагандинська область
 Мирне — село, Тайиншинський район, Північноказахстанська область
 Мирне — село, Уланський район, Східноказахстанська область
 Мирне — село, Федоровський район, Костанайська область

Мирне — село, Аненій-Нойський район
 Мирне — село, Тараклійський район

Мирне — село, Хабаровський район, Хабаровський край



Селища міського типу 
 Мирне — Донецька область, Волноваський район
 Мирне — Запорізька область, Мелітопольський район
 Мирне — Луганська область, Луганський район
 Мирне — Херсонська область, Скадовський район
 Мирне — Херсонська область, Херсонський район

Села 
 Мирне — Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Мирне — Вінницька область, Жмеринський район
 Мирне — Вінницька область, Хмільницький район
 Мирне — Волинська область, Луцький район
 Мирне — Дніпропетровська область, Кам'янський район
 Мирне — Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Мирне — Дніпропетровська область, Криворізький район
 Мирне — Донецька область, Волноваський район
 Мирне — Донецька область, Краматорський район
 Мирне — Донецька область, Покровський район, Криворізька сільська громада
 Мирне — Донецька область, Покровський район, Гродівська селищна громада
 Мирне — Житомирська область, Бердичівський район
 Мирне — Житомирська область, Житомирський район, Потіївська сільська громада
 Мирне — Житомирська область, Житомирський район, Пулинська селищна громада
 Мирне — Запорізька область, Пологівський район, Гуляйпільська міська громада
 Мирне — Запорізька область, Пологівський район, Оріхівська міська громада
 Мирне — Запорізька область, Пологівський район, Токмацька міська громада
 Мирне — Запорізька область, Мелітопольський район, Якимівська селищна громада
 Мирне — Івано-Франківська область, Надвірнянський район
 Мирне — Київська область, Бориспільський район
 Мирне — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Мирне — Миколаївська область, Вознесенський район
 Мирне — Миколаївська область, Миколаївський район
 Мирне — Одеська область, Ізмаїльський район
 Мирне — Одеська область, Одеський район
 Мирне — Полтавська область, Кременчуцький район
 Мирне — Полтавська область, Полтавський район, Білицька селищна громада
 Мирне — Полтавська область, Полтавський район, Решетилівська міська громада
 Мирне — Рівненська область, Рівненський район
 Мирне — Сумська область, Сумський район
 Мирне — Сумська область, Охтирський район, Кириківська селищна громада
 Мирне — Сумська область, Охтирський район, Чернеччинська сільська громада
 Мирне — Тернопільська область, Тернопільський район
 Мирне — Харківська область, Богодухівський район
 Мирне — Харківська область, Ізюмський район
 Мирне — Харківська область, Лозівський район, Близнюківська селищна громада
 Мирне — Харківська область, Лозівський район, Лозівська міська громада
 Мирне — Херсонська область, Херсонський район
 Мирне — Хмельницька область, Шепетівський район
 Мирне — Чернігівська область, Козелецький район
 Мирне — Чернігівська область, Прилуцький район

 Мирне — колишнє село, Сумська область, Великописарівський район, Добрянська сільська рада

Селища 
 Мирне — Дніпропетровська область, Кам'янський район
 Мирне — Дніпропетровська область, Новомосковський район
 Мирне — Донецька область, Краматорський район, Лиманська міська громада
 Мирне — Донецька область, Краматорський район, Слов'янська міська громада
 Мирне — Запорізька область, Пологівський район
 Мирне — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Мирне — Луганська область, Луганський район
 Мирне — Луганська область, Сватівський район
 Мирне — Сумська область, Конотопський район
 Мирне — Сумська область, Сумський район
 Мирне — Херсонська область, Херсонський район
 Мирне — Черкаська область, Золотоніський район
 Мирне — Чернігівська область, Ніжинський район, Бобровицька міська громада
 Мирне — Чернігівська область, Ніжинський район, Лосинівська селищна громада

 Мирне — колишнє селище (хутір) Великописарівського району, увійшло до складу села  Добрянське Сумської області

Мікрорайон 
 Мирне — мікрорайон Дніпра, у південній частині міста

Див. також 
 Мирний